

Geografia 
 Thane – centro abitato dell'India
 Distretto di Thane – distretto dell'India
 Thane – insediamento dell'Alaska

Persone 
 Bartlett L. Thane – ingegnere minerario statunitense
 Elswyth Thane – scrittrice statunitense
 Lucy Thane – regista e documentarista statunitense

Altro 
 Thane – carica ereditaria rappresentante della Corona nella Scozia medievale
 Thane – nome proprio di persona inglese maschile
 Thane – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Ciclone Thane – ciclone abbattutosi sul sud dell'India nel 2011